Risbergssjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Risbergssjön, Dalarna, sjö i Malung-Sälens kommun,  (22,5 ha)
Risbergssjön, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun,  (31,5 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn